Paul Meijer (acteur), een Nederlands acteur bekend van onder andere Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? en Bassie en Adriaan
 Paul Meijer (coureur), een Nederlands autocoureur in de Superleague Formula
 Paul Meijer (politicus), een Nederlands politicus en partijleider van Forza! Nederland